Лос 3 Ерманос има више значења:

 Лос 3 Ерманос (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос 3 Ерманос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику